Witowo ist ein polnischer Ortsname:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Witowo (Jedwabno), Dorf im Powiat Szczycieński, bis 1927: Ittowen, 1927 bis 1945 Gittau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Witowo (Koło), Dorf im Powiat Kolski
 Witowo (Krzykosy), Dorf im Powiat Średzki
 Witowo (Osiek Mały), Dorf im Powiat Kolski
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Witowo (Bytoń), Dorf im Powiat Radziejowski
 Woiwodschaft Podlachien:
 Witowo (Dubicze Cerkiewne), Dorf im Powiat Hajnowski

Siehe auch: Witów